Круков:

 Круков — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Круков — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.